Gommapiuma – nome comune del poliuretano espanso elastico, materiale spugnoso
 Gommapiuma – album di Giorgio Poi del 2021
 Gommapiuma – programma televisivo italiano degli anni 90